«Макс, моя любовь» () — сатирическая комедия режиссёра Нагисы Осимы, вышедшая на экраны в 1986 году. Лента принимала участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была номинирована на премию «Сезар» за лучший постер.

Сюжет 
Сотрудник британского посольства в Париже Питер Джонс замечает, что его супруга Маргарет ежедневно пропадает на несколько часов. Чтобы выяснить истину, он нанимает частного детектива, который сообщает, что Маргарет сняла квартиру и, похоже, встречается там с любовником. Загадка состоит в том, что за всё время наблюдения из квартиры не выходил ни один мужчина. Чтобы покончить с неопределённостью, Питер является по указанному адресу и обнаруживает, что его жена сожительствует с... шимпанзе по имени Макс.

В ролях 
 Шарлотта Рэмплинг — Маргарет Джонс
 Энтони Хиггинс — Питер Джонс
 Виктория Абриль — Мария
 Кристофер Ховик — Нельсон Джонс
 Пьер Эте — детектив
 Дайана Куик — Камилла
 Сабина Одепен — Франсуаза, проститутка
 Милена Вукотич — мать Маргарет
 Бернар-Пьер Доннадьё — Арчибальд
 Фабрис Лукини — Николя
 Эйлса Берк — Макс

Ссылки 
 
  

Кинокомедии Франции
Кинокомедии США
Сатирические фильмы
Фильмы про обезьян
Фильмы о зоофилии